Дальжа — топоним Хабаровского края России:
 Дальжа — озеро;
 Дальжа — ручей;
 Дальжа — мыс;
 Дальжа — урочище;
 Дальжа — гора в Ульчском районе, находится севернее хребта Чаятын, между озёрами Далган и Конди;
 Дальжа — гора в Николаевском районе, находится юго-восточнее хребта Мевачан, северо-западнее озера Орель.